NGC 4510 (другие обозначения — UGC 7679, MCG 11-15-58, ZWG 315.41, PGC 41489) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4510
Дракон (созвездие)